Richland kan avse:

 Richland, Georgia
 Richland, Michigan
 Richland, Mississippi
 Richland, Missouri
 Richland, Nebraska
 Richland, New York
 Richland, Washington

Se även
 Richland County